Junri Namigata era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Aiko Nakamura.

Il singolare del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tamarine Tanasugarn che ha battuto in finale Chan Yung-jan 6–4, 5–7, 7–5.

Teste di serie

  Junri Namigata (secondo turno)
  Tamarine Tanasugarn (campionessa)
  Chan Yung-jan (finale)
  Lee Jin-a (primo turno)

 Erika Sema (quarti di finale)
 Kumiko Iijima  (semifinali)
 Kim So-jung (primo turno)
 Katie O'Brien (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Fukuoka International Women's Cup 2011